

Населені пункти та їхні частини

 Беліни — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Беліни — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Білини (Беліни) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Беліни — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Беліни — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Беліни — частина села Млохув у гміні Надажин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — частина села Браньщик у гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Беліни — частина села Бобровники в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Беліни — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Беліни — лісова осада в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки